Henri François Delaborde (1764-1833), général de la Révolution française et de l'Empire ;
  (1806-1889), son fils, historien français ;
 Henri Delaborde (1811-1899), son frère, peintre et conservateur du département des Estampes de la Bibliothèque impériale ;
 Henri François Delaborde (1854-1927), fils du précédent, historien, membre de l'Institut ;
 Eraïm Miriam Delaborde (1832–1913), pianiste et compositeur français, professeur au Conservatoire de Paris.